W Polsce
 Jaźwina – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki
 Jaźwina – przysiółek wsi Staniszcze Wielkie w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Kolonowskie
 Jaźwina – część wsi Gunów-Wilków w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka
 Jaźwina – gromada